Kollau bezeichnet:

 Kollau (Thallwitz), einen Ortsteil der Gemeinde Thallwitz (Landkreis Leipzig) in Sachsen
 Kollau (Tarpenbek), ein Bach im Nordwesten Hamburgs